Сивченко — украинская и русская фамилия.

Известные носители:
 Сивченко, Александр Владимирович (род. 1962) — российский тренер по лёгкой атлетике.
 Сивченко, Лидия Фёдоровна (род. 1940) — депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984—1989).
 Сивченко, Олег Юрьевич (род. 1983) — белорусский переводчик.